Hals (anatomie), deel van een lichaam, tussen het hoofd (of de kop) en de borstzijde van de romp
 Halsuitsnijding, het gedeelte van een kledingstuk dat om nek en hals van de drager sluit
 Hals (muziekinstrument), deel van een snaarinstrument, tussen kop en klankkast
 Hals (tandheelkunde), deel van een tand, tussen kroon en wortel
 Hals (parochie, Aalborg)
 Hals (parochie, Læsø)
 Hals (plaats), een plaats in Denemarken
 Hals (gemeente), een voormalige gemeente in Denemarken
 Hals (dialect), een dialect gesproken in de Vlaams-Brabantse stad Halle
 Hals (vaargeul), vaargeul in het Grevelingenmeer

Zie ook 
 Frans Hals, Nederlands schilder van portretten